Sous le nom de saint(e) Sicaire sont regroupés plusieurs personnes au sujet desquelles l'historien ne dispose pas de document attestant incontestablement l'existence historique.

Saint Sicaire 
 Sicaire d’Autun, vers 600. Archevêque d'Autun. Appelé aussi Siacre. Fête le 27 août.

 Sicaire de Bassens dont le tombeau se trouve dans l'église Saint-Pierre de Bassens, est vénéré localement en Gironde. Il ne semble pas avoir été canonisé ce qui pourrait indiquer une vénération antérieure à la procédure romaine de canonisation.

 Sicaire de Brantôme ou Sicaire de Bethléem, La tradition l’assimile à l’un des Saints Innocents, martyrs à Bethléem au moment de la naissance du Christ. Charlemagne aurait apporté ses reliques à l’abbaye Saint-Pierre de Brantôme. Le pape de Rome Clément III l’aurait canonisé. Une fontaine porte son nom. Foire en son honneur le 2 mai.

 Sicaire de Lyon (Sicard, Sicarius, Sacario), mort vers 433 ou 435, était archevêque de Lyon. Il a sa fête le 26 mars. Toutefois, son existence, qui n'est pas certaine, est contestée depuis le . Un hameau porte son nom à Césane en vallée d’Oulx (province de Turin, Piémont).

 Sicaire de Nice (appelé aussi Siacre, en latin Siacrius ou Sicarius) 777-781. Fête le 23 mai.

Sainte Sicaire d'Orléans 

 Sicaire d’Orléans (sainte), vers 500. Vierge. En latin Sicaria. Fête le 2 février ou le .

Village 
San Sicario, en Italie

Sources 

Sicaire
Sicaire
Saint du haut Moyen Âge